Hayem ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Hayem (1841–1933 oder 1935), französischer Internist und Hämatologe
 Maria Luisa Hayem, salvadorianische Politikerin